

Persone
Vian è un cognome italiano. È di origine veneta e deriva da una modificazione dialettale del nome personale Viviano. Esiste un omonimo francese distribuito soprattutto in Provenza.

 Antonio Vian, pseudonimo di Antonio Viscione (1918-1966) – compositore italiano
 Boris Vian, noto anche con lo pseudonimo di Vernon Sullivan (1920-1959) – scrittore e cantautore francese
 Cesco Vian, propr. Francesco Vian (1912-2013) – storico della letteratura, traduttore, linguista, critico letterario e accademico italiano
 Giovanni Maria Vian (1952) – storico e giornalista italiano
 Gloria Vian (1989) – cestista italiana
 Giuseppe Vasco Vian (1895-1979) – scultore e pittore italiano naturalizzato argentino
 Ignazio Vian (1917-1944) – militare e partigiano italiano
 Itamar Navildo Vian (1940) – arcivescovo cattolico brasiliano
 Óscar Julio Vian Morales (1947-2018) – arcivescovo cattolico guatemalteco
 Philip Vian (1894-1968) – ammiraglio inglese
 Roberto Vian (1965) – fumettista italiano

Altro
 15382 Vian – asteroide della fascia principale
 Vian – comune dell'Oklahoma, Stati Uniti d'America